Wriothesley Russell kan syfta på:

* Wriothesley Russell, 2:e hertig av Bedford (1680–1711), engelsk peer 
 Wriothesley Russell, 3:e hertig av Bedford (1708–1732), engelsk peer
 Lord Wriothesley Russell (1804–1886), engelsk präst